Эйто́р (Этто́ре) Марсели́но Доми́нгес (; 20 декабря 1898, Сан-Паулу — 21 сентября 1972, там же) — бразильский футболист, нападающий. Лучший снайпер в истории «Палмейраса» — 284 мяча. Двукратный чемпион Южной Америки в составе сборной Бразилии.

Биография 
Эйтор родился 20 декабря 1898 в Сан-Паулу в семье выходцев из Испании. Он начал играть в футбол в детской команде колледжа Святого Альберта, а затем колледжа Кармо, где он получал образование.

В 1915 году Эйтор начал играть во второй команде «Макензи» (затем клуб назывался «Американо»), а затем, в 1916, — и в главной команде клуба.

В 1916 году Эйтор перешёл в «Палестра Италиа» (ныне «Палмейрас»), где благодаря физической силе и бомбардирскому дару стал основным нападающим команды. В 1920 году Эйтор с «Палестрой» стал чемпионом штата Сан-Паулу, в заключительном туре был обыгран главный соперник — «Паулистано», ведомый самим Фриденрайхом.

В период с 1926 по 1927 год Домингос с «Палестрой» стал двукратным чемпионом Сан-Паулу, выиграл турнир Рио-Сан-Паулу и победил на турнире Инсинио.

В 1926 году Эйтор стал лучшим бомбардиром чемпионата Сан-Паулу с 18 мячами, он повторил это достижение в 1928, забив 16 голов. В 1931 году Эйтор закончил карьеру. Всего сыграл за «Палмейрас» 330 матчей, забив 284 мяча, из них команда выиграла 225 игр, 54 игры свела вничью и 51 матч проиграла.

В промежутках между играми за «Палмейрас» Эйтор играл в баскетбол в местной команде «Артилейро», с которой стал чемпионом штата по баскетболу в 1928 году.

Сборная Бразилии 
В сборной Бразилии Эйтор впервые появился 13 мая 1917 года. Эйтор и Артур Фриденрайх образовывали сильную связку центрфорвардов, ярко проявившую себя в 1919 году, когда Бразилия выиграла сбой первый чемпионат Южной Америки. В 1922 году Эйтор был в составе команды, выигравшей второй титул чемпиона континента, но на поле не выходил. В 1929 году, играя за сборную в товарищеском матче с Аргентиной, Эйтор встал в ворота вместо получившего травму вратаря и не пропустил ни одного мяча. Всего за сборную Эйтор провёл 11 матчей, забив 4 мяча.

Достижения

Командные 
 Чемпион Южной Америки: 1919, 1922
 Чемпион штата Сан-Паулу: 1920, 1926, 1927
 Победитель турнира Рио-Сан-Паулу: 1926
 Победитель турнира Инсинио: 1927

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата штата Сан-Паулу: 1926 (18 мячей), 1928 (16 мячей)

Ссылки 
 Профиль на СамбаФут

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Палмейрас»
Игроки ФК «Маккензи Коллеж»
Чемпионы Южной Америки по футболу